Щебла́нов — фамилия. Известные носители:
 Щебланов, Алексей Геннадьевич (род. 1968) — белорусский хоккеист.
 Щебланов, Валентин Фёдорович (1927) — советский и российский художник.
 Щебланов, Даниил Юрьевич (род. 1980) — российский актёр кино и дубляжа.